Vajdej a következő romániai, Hunyad megyei falvak neve:
 Vajdej (Romosz község)
 Vajdej (Felsőszálláspatak község)
 Zsilyvajdejvulkán néven Oláhzsijjel és Vulkánnal egyesített egykori falu, ma város